Heereman ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Heereman von Zuydwyck (1832–1903), deutscher Jurist, Landwirt und Politiker (Zentrum)
 Constantin Heereman von Zuydtwyck (1931–2017), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)
 Franziskus von Heereman (* 1976), deutscher Philosoph
 Franziskus Freiherr Heereman von Zuydtwyck (* 1946), deutscher Ordensgeistlicher, Abt von Neuburg
 Johannes Freiherr Heereman (* 1944), deutscher Jurist und Funktionär des Malteserordens
 Philipp Freiherr Heereman von Zuydtwyck (* 1963), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)
 Sylvester Heereman (* 1974), deutscher Ordensgeistlicher

Siehe auch:

 Heereman von Zuydtwyck, niederländisches Adelsgeschlecht